Конрад I од Бургундије (925 - Вјен, 19. октобар 993) је био краљ Бургундије. Био је син Рудофа II и Берте Швапске.

Породично стабло 

Умрли 993.
Династија Велф (старија)